Conopea är ett släkte av kräftdjur. Conopea ingår i familjen Archaeobalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Conopea